Askiz (stedelijke plaats), een plaats (nederzetting met stedelijk karakter) in de Russische autonome deelrepubliek Chakassië - bestuurlijk centrum van het district Askizski
 Askiz (plattelandsplaats), een plaats (selo) in de Russische autonome deelrepubliek Chakassië
 Askiz (rivier), een rivier in de Russische autonome deelrepubliek Chakassië
 Verch-Askiz, een plaats in de Russische autonome deelrepubliek Chakassië